Баринцево — название населённых пунктов в России:

 Баринцево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Баринцево — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Баринцево — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Баринцево — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Баринцево — деревня в Любимском районе Ярославской области.